Кубок Кремля 2004 года в женском одиночном разряде проводится в девятый раз. В основной сетке турнира 28 участниц, пятеро из которых проходят по результатам квалификации, и ещё двое получили специальное приглашение от организаторов.

Анастасия Мыскина защитила свой прошлогодний титул.

Посев 
Первые четверо сеянных участниц начинают турнир со второго круга.

  Амели Моресмо (Отказ)
  Линдсей Дэвенпорт (Полуфинал)
 ''' Анастасия Мыскина (Титул)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)

  Елена Дементьева ''(Финал) 
 Вера Звонарёва ''(Четвертьфинал) 
 Винус Уильямс ''(Четвертьфинал) 
 Надежда Петрова ''(Второй раунд)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Примечания

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2004